Cette liste comprend les lacs situés totalement ou partiellement en Éthiopie.

Lacs naturels d'eau douce

Lacs de barrage

Lacs salés 

Ethiopie